Naselja u Srbiji

 Zebica (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Zebica (Kuršumlija, Srbija), naselje u općini Kuršumlija